Il singolare femminile del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Sandrine Testud 6-4, 7-6(3).

Teste di serie 

 Venus Williams (semifinali)
 Monica Seles (semifinali)
 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Sandrine Testud (finale)

 Iroda Tulyaganova (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
 Ángeles Montolio (quarti di finale)
 Henrieta Nagyová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2002